Wetboek is de aanduiding voor verzamelingen van geschreven wetten. Het opstellen van wetboeken heet codificatie. Wetboeken vallen uiteen in twee hoofdcategorieën:
 Burgerlijk wetboeken voor burgerlijk recht (civiel recht, privaatrecht)
 Strafwetboeken (of wetboeken van strafrecht) voor strafrecht

Verder zijn er nog andere categorieën, zoals:
Wetboek van Koophandel
Wetboek van Strafvordering

In Nederland zijn er de volgende wetboeken:
Burgerlijk Wetboek (Nederland)
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
Wetboek van Koophandel (Nederland)
Wetboek van Strafrecht (Nederland)
Wetboek van Strafvordering (Nederland)
Wetboek van Militair Strafrecht

In België zijn er de volgende wetboeken:
Burgerlijk Wetboek (België) (verving in 2020 het Oud Burgerlijk Wetboek (België))
Strafwetboek (België)
Wetboek van Strafvordering (België)

Wetgeving